Hawley puede hacer referencia a:

Lugares 
 Inglaterra:
 Hawley, un pueblo en el condado de Hampshire.
 Hawley, un pueblo en el condado de Kent.

 Estados Unidos:
 Hawley, un pueblo en el estado de Massachusetts.
 Hawley, un municipio en el estado de Minnesota.
 Hawley, una ciudad en el estado anterior.
 Hawley, un distrito municipal en el estado de Pensilvania.
 Hawley, una ciudad en el estado de Texas.

Personas 
 Hawley Harvey Crippen (1862-1910), un médico estadounidense conocido por ser el primer asesino capturado con la ayuda del telégrafo.
 Hawley Pratt (1911-1999), un director de cine y animador estadounidense.
 Elizabeth Hawley (1923–2018), una periodista estadounidense y cronista de las expediciones al Himalaya.
 Graeme Hawley (1973), un actor británico.
 John Hawley Glover (1829-1885), un capitán de la Armada Real británica.
 Richard Hawley (1967), un cantante británico.